Дэниел Джейкоб (; 20 июля 1980, Сен-Жан-сюр-Ришелье, Квебек, Канада) — сербский хоккеист, защитник.

Карьера 
Выступал за команды: Университет Макгилла (CIS), «Сан-Антонио Ремппидж» (АХЛ), ХК «Инсбрук», ХК «Кристианстад», «Войводина» (Новый Сад), «Партизан» (Белград).

В составе национальной сборной Сербии участник чемпионатов мира 2009 (дивизион II) и 2010 (дивизион I).

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Хоккеисты Сербии
Игроки сборной Сербии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Партизан»
Игроки ХК «Воеводина»